Die Saison 2001/02 der Wysschaja Liga war die zehnte Spielzeit der zweithöchsten russischen Eishockeyspielklasse.

Modus 
Die 30 Mannschaften der Wysschaja Liga wurden vor der Saison nach regionalen Kriterien in zwei Konferenzen mit je 15 Teilnehmern eingeteilt. Zunächst spielte jede Mannschaft vier Mal gegen jede Mannschaft innerhalb der eigenen Konferenz, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft 56 betrug.

Die vier besten Mannschaften jeder Konferenz qualifizierten sich anschließend für die Finalrunde, in der diese in Hin- und Rückspiel aufeinander trafen und deren zwei besten Mannschaften direkt in die Superliga aufstiegen. Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Verlängerung zwei Punkte, bei einem Unentschieden und einer Niederlage nach Verlängerung gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Qualifikationsrunden

West-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Ost-Konferenz 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Weblinks 
 
 Spielzeit bei hockeyarchives.ru

2001
Eishockeysaison 2001/02
ru:Чемпионат России по хоккею с шайбой 2001—2002